Lotus ():
 Lotus — британская команда «Формулы-1», существовавшая в 1958—1994 годах.
 Lotus — малайзийская команда «Формулы-1», существовавшая в 2010—2011 годах.
 Lotus — британская команда «Формулы-1», существовавшая в 2012—2015 годах. См. также 
 Конфликт вокруг бренда Lotus
 Lotus в автоспорте